Mitrović ist der Familienname folgender Personen:

 Andrej Mitrović (1937–2013), jugoslawischer und serbischer Historiker
 Borisa Mitrović (* 1961), serbischer Fußballspieler
 Branislav Mitrović (* 1985), serbischer Wasserballspieler
 Danilo Mitrović (* 2001), serbischer Fußballspieler
 Gordana Mitrović (* 1996), deutsch-serbische Handballspielerin
 Luka Mitrović (* 1993), serbischer Basketballspieler
 Matej Mitrović (* 1993), kroatischer Fußballspieler
 Mihajlo Mitrović (* 1922), jugoslawischer Architekt
 Milan Mitrović (* 1988), serbischer Fußballspieler
 Nikola Mitrović (* 1987), serbischer Fußballspieler
 Radovan Mitrović (* 1992), österreichischer Fußballspieler
 Uroš Mitrović (* 1984), serbischer Handballspieler
 Stefan Mitrović (* 1990), serbischer Fußballspieler
 Stefan Mitrović (Wasserballspieler) (* 1988), serbischer Wasserballspieler
 Zvezdan Mitrović (* 1970), montenegrinischer Basketballtrainer

Siehe auch:
 Wratislaw von Mitrowitz
 Mitrovica